Patronyme de :
 Alfred von Beckerath ( - ), compositeur et chef d'orchestre allemand.
 Jürgen von Beckerath ( - ), égyptologue allemand.
 Rudolf von Beckerath ( - ), facteur d'orgue allemand.